Farías oder Farias ist der Familienname folgender Personen:

 Alisson Farias (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Arturo Farías (1927–1992), chilenischer Fußballspieler
 Bruna Farias (* 1992), brasilianische Sprinterin
 Diego Farias (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Diogo da Silva Farias (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Ernesto Farías (* 1980), argentinischer Fußballspieler
 Esmeraldo Barreto de Farias (* 1949), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Araçuaí
 Hernaldo Pinto Farias (* 1964), brasilianischer Geistlicher und Bischof von Bonfim
 Jaime Mota de Farias (1925–2021), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Alagoinhas
 José Farías (1909–1964), peruanischer Leichtathlet
 José Farías (Fußballspieler) (1937–2004), argentinischer Fußballspieler
 Julio Farías Cabello (* 1978), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Magnum Rafael Farias Tavares (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Mailson Francisco de Farías (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Manoel dos Reis de Farias (* 1946), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Orlando Antonio Farias (* 1973), argentinischer Boxer
 Oswaldo Cordeiro de Farias (1901–1981), brasilianischer Marschall und Politiker
 Ranulfo da Silva Farias (1887–1963), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Maceió
 Rogelio Farías (1949–1995), chilenischer Fußballspieler
 Valentín Gómez Farías (1781–1858), mexikanischer Politiker
 Víctor Farías (* 1940), chilenischer Germanist und Publizist
 Walisson Moreira Farias Maia (* 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Willian Farias (* 1989), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Gómez Farías
 Faria